Serpentari (constel·lació), constel·lació de l'hemisferi nord 
 Serpentari o secretari (ocell)
 Serpentari comú (Spilornis cheela), ocell rapinyaire de la família dels accipítrids que habita els boscos de l'Àsia Meridional 
 Serpentari de les Andaman (S. elgini), ocell de la família dels accipítrids que habita als boscos de les illes Andaman
 Serpentari del Congo (Dryotriorchis spectabilis), ocell rapinyaire de la família dels accipítrids que habita zones de selva humida
 Serpentari de Cèlebes (S. rufipectus), ocell de la família dels accipítrids que habita els boscos de Sulawesi i altres illes
 Serpentari de les Filipines (S. holospilus), ocell de la família dels accipítrids que habita als boscos de les Filipines, a excepció de les illes Calamian, Palawan i Balabac, ocupades per S. cheela
 Serpentari del Kinabalu (S. kinabaluensis), ocell de la família dels accipítrids que habita el bosc de muntanya dels monts Murud i Kinabalu, al nord de Borneo 
 Serpentari de Madagascar (Eutriorchis astur), ocell rapinyaire de la família dels accipítrids que habita als boscos tropicals de Madagascar